Mòtica (Motyca o Mutyca, Μότουκα) fou una ciutat de l'interior de Sicília entre Siracusa i Camarina. Fou probablement dependència de la primera i va esdevenir municipi separat sota els romans. A la vora tenia el riu Motychanus (Μοτύχανος ποταμός) que probablement és el modern Fiume di Scicli, o el Fiume di Ragusa.

Correspon a la moderna Modica, a la Val di Noto.

Referències 

Ciutats romanes de Sicília